FC или fc:

 FC — аббревиатура от «футбольный клуб» (Football Club)
 Код IATA авиакомпании Finncomm Airlines
 Fight Club — бойцовский клуб
 Fan club — фан-клуб

В науке и технике:                                     
 Fc — кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина (Fc, fragment crystallizable region, Fc region)
 Fairchild FC — серия самолётов
 Fuel cell — топливный элемент
 Fibrous Cement — фиброцемент
 fc (Foot Candle) — единица измерения интенсивности света, см. Кандела
 FC - второе поколение Mazda RX-7

В информационных технологиях:
 Family Computer (или Famicom) — название игровой консоли NES в Японии
 Fibre Channel — семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных
 fc — стандартная программа в Unix
 FC — утилита DOS и Windows для сравнения файлов
 Fedora Core (ныне просто Fedora) — дистрибутив Linux
 FC - стандарт разъёма для коммутации оптического волокна